Сморгонь — місто в Гродненській області Білорусі.
 Сморгонь (футбольний клуб) — білоруський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни